Oleniok, Olenyok, o Olenek es pot referir a:
 Riu Oleniok, a Rússia
 Olenyok (poble), una localitat rural (un selo) a Sakha, Rússia
 Golf d'Oleniok, un golf al Mar de Làptev